Le terme ligne 451 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancienne Ligne 451 de la Société nationale des chemins de fer vicinaux en Belgique

Voies ferrées 
 Ligne 451 des lignes ferroviaires en Suisse

Voir aussi 
  

451